Кораблёв — распространённая русская фамилия.

Известные носители 
 
 Кораблёв, Алексей Михайлович (род. 1979) — Герой Российской Федерации.
 Кораблёв, Василий Николаевич (1873—1935) — русский писатель, историк литературы.
 Кораблёв, Герасим Иванович (1792—1863) — русский врач.
 Кораблёв, Евгений Константинович (род. 1978) — российский футболист.
 Кораблёв, Иван Михайлович (1899—1948) — советский деятель органов госбезопасности, работник НКВД.
 Кораблёв, Игорь (род. 1974) — латвийский футболист, защитник клуба «Даугава».
 Кораблёв, Константин Иванович (1903—1941) — Герой Советского Союза.
 Кораблёв, Николай Александрович (1947—2015) — советский и российский историк, старший научный сотрудник сектора истории Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.
 Кораблёв, Олег Игоревич (род. 1962) — специалист в области космического приборостроения и исследований планет, член-корреспондент РАН (2016).

Кораблёва 
 Кораблёва, Валерия Юрьевна (род. 1978) — российский журналист, ведущая информационной программы «Новости» на Первом канале.

Псевдонимы 
 Кораблёв, Илья Шолеймович

Двойные фамилии 
 Кораблёва-Дубровина, Елена Константиновна (род. 1952) — российский график, модельер, интерьерный дизайнер и ювелир.

Вымышленные персонажи 
 Денис Кораблёв — главный герой «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, по мотивам которых сняты фильмы «Подзорная труба», «Где это видано, где это слыхано» и многие другие.
 Иван Павлович Кораблёв — персонаж романа Вениамина Каверина «Два капитана» и его экранизаций.

См. также 
 Кораблин